Denumirea de Boianovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Boianovo, un sat în comuna Elhovo, regiunea Iambol;
 Boianovo, un sat în comuna Gramada, regiunea Vidin.